Dostál es un apellido de origen checo.

Personajes 
El apellido Dostál puede referirse a:

 Frank Dostal (1945-2017), compositor y productor alemán.
 Nico Dostal (1895-1981), compositor alemán.
 Roman Dostál (1970-), deportista checo en la modalidad de biatlón.
 Josef Dostál (piragüista), piragüista checo.
 Josef Dostál (botánico), botánico, pteridólogo, conservacionista, pedagogo, y profesor checo.